Bad Boys puede referirse 
 Bad Boys, una película de 1962 de Susumu Hani.
 Bad Boys, una película de 1983 protagonizada por Sean Penn.
 Bad Boys, una película de 1995 protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.
 Bad Boys II, la secuela de 2003 de Bad Boys (1995).

En música:
 "Bad Boys", un álbum de 1981 del dúo español Baccara.
 "Bad Boys", una canción de 1987 de Inner Circle, usada en la película y serie de TV COPS.
 "Bad Boys" canción de Wham!, del álbum Fantastic de 1983
 "Bad Boys" (2009), canción de Alexandra Burke con Flo Rida.
 Bad Boys (2013), canción de Victoria Justice.

En video juegos:
 Bad Boys: Miami Takedown, basado en las películas de Michael Bay.

En baloncesto (NBA):
 A los Detroit Pistons de los años 80, liderados por Chuck Daly.